Bistahieversor sealeyi ("destructor de Bistahí de Paul Sealey") es la única especie conocida del género extinto Bistahieversor de dinosaurio terópodo tiranosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 75 millones de años, durante el Campaniense, en lo que es hoy Norteamérica.

Descripción 
Bistahieversor se conoce por resto fósiles de ejemplares adultos y juveniles de la formación Kirtland, completamente desarrollado debió medir unos 9 metros de longitud y pesar más una tonelada. Bistahieversor se diferencia de otros tiranosáuridos por tener 64 dientes, una abertura adicional sobre el ojo, y una quilla a lo largo de la mandíbula inferior. La apertura por encima del ojo se cree que contenía un saco de aire que hubiera aligerado el peso del cráneo. Bistahieversor también tuvo una articulación compleja en su "frente" que estabilizaba la calavera, evitando el movimiento en la articulación. El hocico es profundo, lo que indica que la característica no es única a los tiranosáuridos más derivados , como Tyrannosaurus.

Descubrimiento e investigación 

Se encontraron un cráneo completo y un esqueleto parcial en la Bisti/De-Na-Zin Wilderness de Nuevo México en 1998. Bistahieversor existió alrededor de hace 75 millones de años, durante el Cretácico superior. También se han encontrado partes de un individuo adolescente. Los primeros restos atribuidos a Bistahieversor, un cráneo parcial y esqueleto, fueron descritos en 1990 como un espécimen de Aublysodon. Material adicional, consistente en un cráneo y un esqueleto incompleto de un juvenil, fueron descritos en 1992. Otro cráneo completo y esqueleto parcial fueron encontrados en el desierto de Bisti/De-Na-Zin de Nuevo México en 1998. conocido coloquialmente como la "Besti Besti". En un trabajo de 2000, Thomas Carr y Thomas Williamson volvieron a examinar estos cuatro especímenes, y sugirieron que no pertenecen a Aublysodon, sino más bien a una o varias nuevas especies de Daspletosaurus. Sin embargo, no fue hasta 2010 que Carr y Williamson publicaron una nueva revisión y descripción de los especímenes y encontraron que pertenecían a un nuevo género y especie de un tiranosauroide más primitivo, al que llamaron Bistahieversor sealeyi. El nombre Bistahieversor viene del Navajo Bistahí en referencia a la formación geológica donde se encontró, y eversor, que significa "destructor".

Material de adolescentes y adultos se ha encontrado en la Formación Kirtland de Nuevo México. El hocico es profundo, lo que indica que la característica no es exclusiva de los más derivados tiranosáuridos como Tyrannosaurus . Las barreras geográficas tales como la formación de las Montañas Rocosas puede haber aislado más al sur a Bistahieversor de los tiranosaurios más avanzados del norte.

Clasificación
Bistahieversor es un género derivado clasificado en la subfamilia Tyrannosaurinae. Es más derivado que Teratophoneus pero menos avanzado que Lythronax. Forma un clado de tiranosaurinos junto a Lythronax, Tyrannosaurus, Tarbosaurus y Zhuchengtyrannus.

A continuación un cladograma basado en Loewen et al. in 2013.

Referencias

Enlaces externos 

Tyrannosauridae
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte